Tibet libre, en anglais Free Tibet, en tibétain Peu Rangzen () renvoie, selon le cas, à :
 Mouvement d'indépendance tibétain, mouvement militant pour l'indépendance des terres où vit le peuple tibétain ;
 Free Tibet Campaign, ONG à but non lucratif sise à Londres en Angleterre et militant pour le droit du peuple tibétain à l'autodétermination ;
 Étudiants pour un Tibet libre, association étudiante à but non lucratif militant pour l'indépendance du Tibet ;
 Tibetan Freedom Concert ;
 Free Tibet (album), album de Death in June sorti de 2006 ;
 Rangzen Alliance, organisation fondée en 2000 ;
 Rangzen Shonu, groupe de rock tibétain fondé en 1987.